Els planctobacteris (Planctobacteria) són un clade creat per Cavalier-Smith. S'inclou en el clade bacterià Gracilicutes i comprèn els fílums Chlamydiae, Planctomycetes i Verrucomicrobia. Probablement, els planctobacteris varen perdre o reduir dues vegades la seva paret cel·lular de peptidoglicà.

El següent gràfic mostra la versió de Cavalier-Smith de l'arbre de la vida, mostrant la posició del clade dels planctobacteris.

Bacteris